Sers pode referir-se a:

 Sers (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Sers (Charente)

Desambiguações de topônimos